

Toponyme 

 Gometz-la-Ville
 Gometz-le-Châtel

Patronyme 

 Guillaume de Gometz
 Hodierne de Gometz

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français